Lone Tree uede hacer referencia a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

Lone Tree, ciudad en el estado de Colorado, o
Lone Tree, ciudad en el estado de Iowa.